Betrachter steht für:

 eine Person, die etwas betrachtet, siehe Betrachtung
 ein Computerprogramm, siehe Dateibetrachter
 ein Fabelwesen, siehe Beholder